Eerste klasse (1911/1912) był 17. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Belgii. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna CS Brugeois. Nowym mistrzem Belgii został zespół Daring Bruksela.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste klasse

Bibliografia 
 
 
 

1911 w Europie
1911 w piłce nożnej
1912 w Belgii
1912 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Belgii

en:1911–12 Belgian First Division
it:Campionato di calcio belga 1911-1912